Catane ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Catane (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Catane (Argeș), Dorf im Kreis Argeș

Siehe auch:
 Catan